The Philharmonics steht für:

 The Philharmonics (Kammerensemble), österreichisch-deutsches Kammerensemble
 The Philharmonics (Vokalquintett), amerikanisches Vokalquintett